Marshon Lattimore, né le  à Cleveland, Ohio, est un joueur américain de football américain évoluant au poste de . Après trois saisons universitaires jouées pour les Buckeyes d'Ohio State, il est choisi en onzième position lors de la draft 2017 de la NFL.

Statistiques 

| 2017 || Saints || 13 || 52 || 43 || 9 || 0 || 5 || 85 || 18 || 1 || 1 || 1
|-
| 2018 || Saints || 16 || 59 || 49 || 10 || 0 || 2 || 0 || 12 || 0 || 4 || 3

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en mai 1996
Naissance à Cleveland
Joueur américain de football américain
Cornerback
Joueur sélectionné au Pro Bowl
Joueur de football américain des Buckeyes d'Ohio State
Choix de draft des Saints de La Nouvelle-Orléans
Joueur des Saints de La Nouvelle-Orléans